Oroszország
 Szosznovka – település Oroszország Kirovi területén
 Szosznovka – település Oroszország Tambovi területén
 Szosznovka – település Oroszországban, Baskíria Bajmaki járásában
 Szosznovka – település Oroszországban, Baskíria Bakali járásában
 Szosznovka – település Oroszországban, Baskíria Belorecki járásában
 Szosznovka – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
Szosznovka – település Oroszországban, Karéliában
Szosznovka – település Oroszországban, a Novoszibirszki terület Iszkityimi járásában
Szosznovka – település Oroszországban, a Novoszibirszki terület Novoszibirszki járásában
Szosznovka – település Oroszországban, a Habarovszki határterületen
Szosznovka – település Oroszországban, a Kamcsatkai határterületen

Sok azonos nevű falu van Ukrajna különböző területein is.